Diphlebia är ett släkte av trollsländor. Diphlebia ingår i familjen Lestoideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Diphlebia